На цій сторінці наведено перелік ботанічних пам'яток природи під назвою «Дуб звичайний»:
 Дуб звичайний — Волинська область, Володимирський район, с. Овадне
 Дуб звичайний — Закарпатська область, Виноградівський район
 Дуб звичайний — Закарпатська область, смт Міжгір'я
 Дуб звичайний — Закарпатська область, Свалявський район, с. Березники
 Дуб звичайний — Закарпатська область, Свалявський район, с. Дусино
 Дуб звичайний — Закарпатська область, м. Свалява
 Дуб звичайний — Закарпатська область, Тячівський район, с. Руське Поле
 Дуб звичайний — Закарпатська область, Хустський район, с. Крайниково
 Дуб звичайний — м. Івано-Франківськ, вул. Гнатюка
 Дуб звичайний — м. Івано-Франківськ, вул. Матейки
 Дуб звичайний — Івано-Франківська область, смт Богородчани
 Дуб звичайний — м. Київ, Солом'янський район
 Дуб звичайний — м. Одеса, санаторій «Юність»
 Дуб звичайний — м. Одеса, пров. Обсерваторний, 5
 Дуб звичайний — м. Одеса, вул. Ясна, 4
 Дуб звичайний — м. Одеса, Фонтанська дорога, 30/32

Див. також 
 Дуб звичайний (1 дерево)
 Дуб черешчатий (пам'ятка природи)
 Багатовіковий дуб
 Вікові дуби
 Віковий дуб
 Дуб Шевченка